Cornelis Speelman (1628-1684), gouverneur-generaal van de VOC
Cornelis Speelman (1684-1746), 1e baronet, heer van Nuland, van Heeswijk en Dinther , schepen en raad van 's-Hertogenbosch
Cornelis Speelman (1722-1787), burgemeester van Leiden